Mohamed Mousa Abbas Ali (Umm Bab, 1986. március 23. –) katari labdarúgó, a Lekhwiya hátvédje.

Jegyzetek 

1986-ban született személyek
Katari labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek